Babi Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Babi (ö i Indonesien, Aceh, lat 2,09, long 96,65), 
 Pulau Tunda (ö i Indonesien), Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar